Pétrone est un nom propre qui peut désigner :

Prénom ou patronyme 
Pétrone est un prénom masculin désuet, fêté le 4 octobre.

Pétrone est aussi un patronyme.

Saints chrétiens 
 Pétrone de Bologne (+ 450), évêque de Bologne ; fêté le 4 octobre.
 Pétrone de Die (+ 463), évêque de Die ; fêté le 10 janvier.

Autres personnalités portant ce patronyme 
 Pétrone (en latin , né entre 12 et 17, sans doute à Milan et mort autour de 66), est un écrivain latin, à qui l'on attribue le roman Satyricon.
 Ciro Petrone (1987-), acteur italien.
 Pedro Petrone (1905-1964), footballeur uruguayen, vainqueur de la coupe du monde 1930.
Talíria Petrone (1985-), femme politique brésilienne.

Références 

Homonymie de patronyme italien